Willy est un nom propre, diminutif de  ou de Wilhelm, utilisé comme prénom et qui peut désigner :

Personnes portant ce prénom 
 Willy Brandt, homme politique allemand.
 Willy Claes, homme politique belge.
 Willy Faktorovitch, directeur de la photographie français, collaborateur de Marcel Pagnol, souvent crédité sous le simple nom de Willy.
 Willy Rovelli, humoriste.
 Willy Zekid, dessinateur congolais de bande dessinée.

Pseudonyme 

 Willy, nom de plume d'Henry Gauthier-Villars, journaliste, critique musical et romancier français.
 Willy, pseudonyme de Michel Lamothe, musicien québécois.
Louise Willy (1873-?), artiste de cabaret et actrice de cinéma muet française

Personnage de fiction 
 Willy, héros d'une série de courts-métrages comiques français de l'époque du cinéma muet de 1910 à 1916, incarné par l'enfant-acteur William Sanders.
 L'un des deux héros de la série télévisée Arnold et Willy.
 L'orque Keiko dans le film Sauvez Willy de 1993.

Articles connexes 
 Les autres diminutifs de William : , ,  et .
 Le roi des Pays-Bas Willem-Alexander van Oranje-Nassau est affectueusement surnommé ainsi par les médias et le peuple néerlandais.
Prénom masculin
Abréviation
Homonymie de prénom
Prénom anglais